Zainer ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Zainer († 1478), erster Drucker in Augsburg
 Johann Zainer († ~1523), erster Drucker in Ulm
Siehe auch:
 Zeiner